

Onomastique 
 Bruillois, gentilé des habitants de Bruille-lez-Marchiennes (Nord)
 Bruillois, gentilé des habitants de Bruille-Saint-Amand (Nord)

Toponymie 
 Bruillois, graphie francisée de Brulhois, petit pays gascon et région naturelle de France située en Gascogne, près de la Garonne.